Уэдж — фамилия. Известные носители:
 Уэдж, Крис (род. 1957) — американский режиссёр мультипликационных фильмов, аниматор и продюсер.
 Уэдж, Томас (1881—1964) — британский регбист, призёр летних Олимпийских игр 1908 года.